Colonnatesi – abitanti di Colonnata (Carrara)
Colonnatesi – abitanti di Colonnata (Sesto Fiorentino)